Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Sadri che ha battuto in finale Andrés Gómez 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (primo turno)
 Gene Mayer (primo turno)
 Yannick Noah (primo turno)
 Sandy Mayer (semifinali)

 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Steve Denton (primo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1982